Fly Me to the Moon (nummer), een veel gecoverde muzieknummer van Bart Howard
 Fly Me to the Moon (film), een Belgische film